Le Broc (Alpes-Maritimes)
 Le Broc (Puy-de-Dôme)
ook:
Broc, Maine-et-Loire